Franciaország
Saint-Sornin, település Allier megyében
Saint-Sornin, település Charente megyében
Saint-Sornin, település Charente-Maritime megyében